Marcelino, chleb i wino (hiszp. Marcelino Pan y Vino, 2000) – hiszpańsko-francusko-japoński serial animowany, zrealizowany przy współpracy z Nippon Animation, TF1, P.M.M.P, Vip Toons i TVE. Był emitowany na antenie TVP1 w latach 2000-2001.

Fabuła 
Serial opowiada o małym chłopcu, którym opiekuje się grupa braci zakonnych. W razie potrzeby pomagają mu: starsza od niego cygańska dziewczyna o imieniu Candella, pies Leo i inne zwierzęta, jako że Marcelino rozumie ich mowę. Serial liczy 70 odcinków.

Wersja polska 
Wersja polska: Telewizyjne Studia Dźwięku
Reżyseria: Maryla AnkudowiczDialogi: Dorota Dziadkiewicz-Brewińska na podstawie tłumaczenia Elżbiety Jaworskiej
Dźwięk: Katarzyna Paluchowska
Montaż: Jolanta Nowaczewska
Opracowanie muzyczne: Eugeniusz Majchrzak
Piosenkę do słów: Andrzeja Brzeskiego śpiewa: Brygida Turowska
Kierownictwo produkcji: Ala Siejko
Wystąpili:
 Lucyna Malec – Marcelino
 Dorota Lanton – 
 Candella,
 cień Candelii (odc. 5)
 Janusz Bukowski – 
 Ojciec Przeor,
 orzeł (odc. 12)
 Cezary Kwieciński –
 Brat Kucharz,
 dzik Ivan,
 kruk,
 jeden z Guli (odc. 5),
 niedźwiedź (odc. 11)
 Ryszard Olesiński –
 Brat Ding-Dong,
 kogut Kiko,
 Taksówkarz,
 wilk (odc. 1)
 Artur Kaczmarski –
 Brat Ptasznik,
 lis Rufo,
 książę winnic
 Włodzimierz Press – 
 Jezus Chrystus,
 Brat Mędrzec,
 myśliwy Luca (odc. 3)
 Mieczysław Morański – 
 pies Leo,
 Piero
 Iwona Rulewicz –
 szczygieł Ćwirek,
 Marina,
 jedna z pań,
 jedna z kur (odc. 5)
 Joanna Jędryka –
 koza Gizela,
 bocianica,
 orłosępica (odc. 1),
 wilczyca (odc. 1),
 jeden ze szczygłów (odc. 3),
 jedna z pań (odc. 10)
 Anna Apostolakis-Gluzińska – 
 kura Reme,
 jedna z pań,
 matka Marcelina (odc. 1),
 służąca (odc. 6),
 małpa Kim (odc. 11)
 Wojciech Paszkowski – Pan Czwartek
 Jacek Jarosz – puchacz
 Grzegorz Wons

i inni

Lektor: Barbara Sołtysik

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Hiszpańskie telewizyjne seriale animowane
Francuskie telewizyjne seriale animowane
Japońskie telewizyjne seriale animowane
Jezus Chrystus w filmie
Nippon Animation
Seriale telewizyjne emitowane od 2000
Seriale animowane zrealizowane w koprodukcji